Купата на УЕФА 1983/84 е 13-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал 

През 1997 г. ръководството на Андерлехт разкри, че преди реваншът съдията е бил подкупен с 27.000 лири. Във въпросната среща е отменен гол за Нотингам Форест, а Андерлехт получава изключително спорна дузпа.

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1983/84
 Купа на носителите на купи 1983/84

Източници

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1983/84

Лига Европа